Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 703 dans le monde.

 Route nationale 703 en France